«Рига» — хоккейный клуб, до 2022 года игравший в чемпионате МХЛ. Аффилирован с клубом «Динамо» (Рига).

История 
Клуб был основан в 2009 году и свой первый сезон провёл в белорусской экстралиге под названием «Динамо-Юниорс», где занял одиннадцатое место и не попал в плей-офф.

В мае 2010 года команда подала документы для вступления в МХЛ. 25 мая клуб был принят на общем собрании членов лиги. 5 сентября, в стартовом матче против СКА-1946 команда одержала победу со счётом 4-2.

Текущий состав

Статистика и достижения

См. также 
 Молодёжная хоккейная лига
 Динамо (хоккейный клуб, Рига, 2008)

Примечания

Ссылки 
 

Хоккейные клубы Латвии
ХК «Динамо» Рига
Хоккейные клубы, основанные в 2009 году